Alvarães kan syfta på:

Brasilien 

 Alvarães (kommun), Amazonas, 
 Alvarães (ort), Amazonas,

Portugal 

 Alvarães (freguesia), Viana do Castelo, Viana do Castelo,